Saint-Sulpice-de-Pommiers egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció
Polgármesterek:
2014–2020 Nicole Bonnamy

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 Prefektúrák

Gironde megye települései